Frajese ist der Familienname folgender Personen:

 Attilio Frajese, italienischer Mathematikhistoriker
 Marina Frajese, italienische Schauspielerin